Maquereau désigne différents taxons de poissons, principalement le maquereau commun.
 Maquereau désigne également les proxénètes en langage familier.

Voir aussi
Malthe maquereau
Requin à maquereaux
Groseillier à maquereau

Étymologies

Le terme Maquereau est d'étymologie incertaine mais, selon l'hypothèse traditionnelle, un terme de vieux français makerel venant du latin macula et peut être de radiata, et qui désignerait un motif en taches disposées en bandes. Le nom aurait survécu dans l'expression « groseilles à maquereaux » dont le fruit est rayé suivant les méridiens.

L'étymologie de « maquereau » dans le sens de proxénète est entièrement différente, le terme dérivant du néerlandais makelaar qui désigne les courtiers. Ce terme dérive lui-même de makelen qui signifie « faire ».

Références